Інфільтрація (від  — «в» і  середньовічна латина Filtratio, «проціджування») — просочування, просочування тканини якою-небудь речовиною. В переносному сенсі — проникнення чогось у невластиве йому середовище.

Термін інфільтрація може означати:

 Інфільтрація (гідрогеологія) — проникнення атмосферних і поверхневих вод у ґрунт.
 Інфільтрація (медицина) — проникнення і скупчення в тканинах речовин або частинок, які не є їх нормальною складовою частиною.
 Інфільтрація (тактика) у військовій справі — тактика наступу, заснована на використанні легкої піхоти, не вступає в бій з основними частинами противника.
 Інфільтрація (урботуризм) — потайне проникнення на об'єкт, що охороняється, територію.
 Інфільтрація (Шпигунство) — проникнення в організацію, з метою збору розвідувальної інформації.
 Інфільтрація (Darkorbit) — акція у грі Darkorbit.
 Інфільтрація (БЖД) - просочування повітря крізь щілини у вікнах.

Посилання 
Інфільтрація  //